Charlotte Perrelli (née en 1974), chanteuse suédoise ;
 Nicola Perrelli (1696-1772), cardinal italien ;